Quint Curci Rufus, historiador romà que escrigué una història d'Alexandre el Gran.
 Quint Curci Rufus, cònsol romà i probablement pare de l'anterior.
 Quint Curci, personatge del  acusador de Gai Memmi Gemel.